Jenkins Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Jenkins Township (Iowa)
 Jenkins Township (Minnesota)
 Jenkins Township (Missouri)
 Jenkins Township (Pennsylvania)